

Patronyme 

 Brian Blume (1950-2020) écrivain américain ;
 Carl Ludwig Blume (1789–1862), botaniste allemand ;
 Isabelle Blume (1892-1975), femme politique belge, féministe ;
 Joaquín Blume (1933–1959), gymnaste espagnol ;
 Jochen Blume (1910-1980), acteur allemand ;
 Judy Blume (1938), auteur américain ;
 Georg Blume (1963), journaliste correspondant de presse allemand.

Oeuvres 

 Le Voyage d'Anna Blume, roman de Paul Auster ;
 Blume, chanson du groupe * Einstürzende Neubauten sortie sur l'album Tabula rasa.

Autre 
 (18106) Blume, astéroïde. Voir la liste des planètes mineures (18001-19000)

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre